El término jazmín (del árabe andalusí yas[a]mín, este del árabe clásico yāsamīn, y este del pelvi yāsaman) hace referencia a varios artículos:

 Nombre común del género de arbustos Jasminum.
 Arroz jazmín, variedad de arroz típica de la cocina tailandesa.
 Té de jazmín, té con flores de jazmín.
 Cerro Jazmín, lugar arqueológico en Oaxaca (México).

Personas 
Jazmín, así como sus variantes Yasmin, Yasmine, Yazmin o Yasmina, es un nombre propio.
 Yasmin Chaudhry (1985), actriz porno bangladeshí conocida como Jazmín.
 Jazmín Castro (1989), modelo colombiana.
 Jazmín Chebar (1973), diseñadora de moda argentina.
 Jazmín De Grazia (1984), modelo argentina.
 Jazmín Hiaya (siglos X-XI), rey y gobernador militar de la taifa de Talavera de la Reina.
 Jazmín Stuart (1976), actriz y directora de teatro argentina.
 Jazmín Zepeda Burgos (1976), política mexicana.

Véase también
Jasmine
Jasmin
Yasmin